Kiesler ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Kiesler (1925–2011), deutscher Politiker
 Donald J. Kiesler (1933–2007), US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapieforscher
 Friedrich Kiesler (1890–1965), österreichisch-US-amerikanischer Architekt und Künstler
 Hedwig Eva Maria Kiesler (1914–2000), bürgerlicher Name von Hedy Lamarr, österreichisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Matthias Kiesler (* 1962), deutscher Diplomat
 Reinhard Kiesler (1960–2015), deutscher Romanist, Französist, Italianist, Hispanist und Lusitanist
 Sara Kiesler (* 1940), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Stefanie Kiesler (1897–1963), österreichisch-amerikanische Autorin

Siehe auch:

 Kiessler
 Kießler
 Gießler